Серге́й Алексе́ев:
 Алексеев (Найдёнов), Сергей Александрович (1868—1922) — русский драматург.
 Алексеев, Сергей Александрович (1878—1930) — русский марксист, революционер, писатель и публицист, основатель издательства «Новый мир».
 Алексеев, Сергей Алексеевич (Сергей Аскольдов; 1871—1945) — русский писатель, философ.
 Алексеев, Сергей Андреевич (1872—1916) — русский военный деятель.
 Алексеев, Сергей Андреевич (род. 1995) — российский фигурист.
 Алексеев, Сергей Венедиктович (1879—1957) — учёный-лесовед.
 
 
 Алексеев, Сергей Константинович (1922—1994) — гвардии старшина, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Сергей Николаевич (1872—после 1917) — русский педагог, общественный деятель и политик, член Государственной думы от Варшавы.
 Алексеев, Сергей Николаевич (род. 1948) — советский и российский тележурналист, телеведущий. 
 Алексеев, Сергей Олегович (род. 1977) — украинский юрист, народный депутат Украины VIII созыва. 
 
 Алексеев, Сергей Сергеевич (1924—2013) — российский юрист, правовед.
 Алексеев, Сергей Трофимович (род. 1952) — русский писатель.
 Алексеев, Сергей Юрьевич (род. 1952) —  российский архитектор, профессор ЮФУ.